Japurá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Japurá (Amazonas), een gemeente in deze microregio
 Japurá (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Japurá (rivier), een grote Amazonerivier die loopt door Colombia en Brazilië